

События 

 12 марта — Армия крестоносцев заняла Иерусалим
 28 или 29 ноября — Битва при Олюструме: Эрик Шепелявый побеждён и свергнут Кнутом Длинным, который провозглашает себя новым королём Швеции.
 Кнут II стал королём Швеции.
 1229—1238 — Валенсийский эмират (четвёртый раз).
 Захват Арагоном, во главе с Хайме I, острова Майорка.
 Король Леона Альфонсо IX отвоевал у мавров Касерес.
 Торговый договор Смоленского княжества с германскими городами.
 Волынский князь Даниил Романович захватил Галич и взял венгерского королевича Андрея Андреевича в плен.
 Конрад Мазовецкий захватил Краков. В этом ему помогали Даниил и Василько Романовичи.
 Февраль — император Фридрих II и султан Египта аль-Камиль заключают договор, по которому Иерусалим, Назарет и Вифлеем передаются христианам.
 Альбигойский крестовый поход завершился подписанием мира в Париже. Граф Тулузы Раймунд VII уступил значительной частью Лангедока французской короне.
 1229—1250 — Король Иерусалима Фридрих Гогенштауфен.(?)
 На великом курултае в Монголии ханом Йекэ Монгол Улус избран третий сын Чингисхана Угэдэй. Другим сыновьям Чингисхана выделены особые улусы. Намечен план дальнейших завоеваний.
 1229—1241 — Великий хан Угэдэй (1189—1241), третий сын Чингисхана.
 1229—1241 (1226—1242) — Хан Средней Азии Чагатай (1186—1241), второй сын Чингисхана. Чагатаиды поселяются в степях Семиречья.
 Начало правления династии Хафсидов в Тунисе.
 Савва I Сербский (первый архиепископ) остановился в Иерусалиме в "рушьском" (то есть Русском) монастыре, считая монахов его своими сородичами.

Правители 
 Монгольская империя — Угедей (1229—1241).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1229 году
 Феодора Юрьевна

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1229 году

См. также